Појам Луј, француски дофен може да се односи на:
 Луј, војвода од Гијене, дофен Француске, син Шарла VI и Изабеле од Баварске
 Луј (Велики Дофен), дофен Француске, син Луја XIV
 Луј, војвода Бургундије, дофен Француске, син Луја и Маријe Анe од Баварске
 Луј, француски дофен (син Луја XV), дофен Француске, син Луја XV и Марије Лешћинске